Врановићи могу бити:

 Врановићи (Котор), насељено мјесто у општини Котор, Република Црна Гора
 Врановићи (Грачаница), насељено мјесто у општини Грачаница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Врановићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Врановићи (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ